Перша ліга Македонії сезону 2018—2019 — 27-ий сезон вищого дивізіону Північної Македонії з футболу. Титул чемпіона вдруге поспіль здобула Шкендія.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати 
1-18 тури

19-36 тури

Стикові матчі

Півфінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 червня 2019

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 червня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Сайт Macedonian Football  
 Офіційний сайт Федерації футболу Македонії 
 Перша Ліга Македонії на soccerway 

Чемпіонат Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія
2019 у Північній Македонії